Friedrich Josias av Sachsen-Coburg kan syfta på:

* Fredrik Josias av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1737–1815), prins av Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Fredrik Josias av Sachsen-Coburg-Gotha (1918–1998), tysk affärsman, morbror till kung Carl XVI Gustaf